Tami steht für:

 Tami (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 Tami (Volk), Ethnie in Papua-Neuguinea
 Tami-Inseln, Inselgruppe in der Morobe-Provinz von Papua-Neuguinea
 Tami (Togo), Ort in der Region Savanes, Togo
 Tami (Partei), israelische Partei

Tami ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Tami (1898–1993), Schweizer Architekt
 Farma Tami (16. Jh.), sierra-leonischer Häuptling und Krieger
 Mark Tami (* 1962), walisischer Politiker
 Pierluigi Tami (* 1961), Trainer der Schweizer U-17-Nationalmannschaft
 Rino Tami (1908–1994), Schweizer Architekt und Hochschullehrer
 Viola Tami (* 1981), Schweizer Moderatorin, Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:
 Tammi
 Tammy